

События 
 15 июня — мученичество Бенилдо.
 В июле по приказу кордовского эмира разрушен монастырь в Табаносе.
 5 августа — арабский военачальник Буга аль-Кабир, подавляя мятеж, сжёг Тбилиси. 
 17 сентября — мученичество Колумбы.
 Византийский флот захватил и уничтожил город Дамят в Египте.
 Хорваты во главе с Терпимиром отбили вторжение болгарского хана Бориса в Далмацию.
 Викинги во главе с Сидроком вышли из Сены и поднялись вверх Луарою. Они сожгли Нант, Анжер, Сомюр и Тур.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 853 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 853 году
 13 июня — христианин Фандила казнён за веру.
 14 июня — казнены священник Анастасий, монах Феликс и монахиня Дигна.
 19 сентября — в Кордове казнена монахиня Помпоса.

См. также